Панч може стосуватися:

 Петро Йосипович Панч — український радянський письменник.
 Панч () — персонаж англійського фольклору, зокрема, народного лялькового театру; ім'я похідне від італійського Пульчінелла ().
 Панч (журнал)— британський сатиричний журнал